Il singolare del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vladimir Volčkov che ha battuto in finale Michal Mertiňák 7-61, 6-3.

Teste di serie 

 Kristof Vliegen (primo turno)
 Olivier Mutis (secondo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)
 Vladimir Volčkov (Campione)

 Alex Bogdanović (primo turno)
 George Bastl (semifinali)
 Michal Mertiňák (finale)
 Saša Tuksar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2005